Ricardo je lahko:

Osebno ime 
Ricardo (ime)

Priimek 
 David Ricardo